Славутич — грузопассажирская промежуточная железнодорожная станция 3 класса Киевской дирекции Юго-Западной железной дороги на линии Чернигов—Овруч между станциями Жукотки (17 км) и Неданчичи (8 км).

Расположена в Черниговском районе возле, но вне городской черты Славутича (Киевская область).

История 
В 1930 году на новой ж/д линии  —  был открыт разъезд Нерафа. Когда после аварии на ЧАЭС было решено построить вместо города Припять — новый город для работников станции, выбрали свободные земли у разъезда Нерафа.

В течение 1987 — 1988 годов, на месте разъезда, было построено станцию Славутич. Электрифицировано линию в 1988 году.

Пассажирское сообщение 
На станции останавливаются пригородные поезда до станций Киев, Йолча, ,  и Фастов .

Станция оборудована высокими платформами, откуда кроме пригородных поездов отправляются служебные электропоезда Славутич — Семиходы для работников ЧАЭС .

Соседние станции

Примечания

Ссылки

Источники 
 Україна. Атлас залізниць. Мірило 1:750 000. — К. : ДНВП «Картографія», 2008. — 80 с. — 
 

Железнодорожные станции и платформы Киевской области
Славутич (город)